Bény település Franciaországban
Bény település Szlovákiában